Der weiße Hai steht für:

 Der weiße Hai, US-amerikanischer Film von Steven Spielberg (1975)
 Der weiße Hai 2, US-amerikanischer Film von Jeannot Szwarc (1978)
 Der weiße Hai 3-D, US-amerikanischer Film von Joe Alves (1983)
 Der weiße Hai – Die Abrechnung, US-amerikanischer Film von Joseph Sargent (1987)
 Der weiße Hai (Roman), Roman von Peter Benchley (1974)

Siehe auch:
 Weißer Hai, Raubfisch